

Re di Napoli e loro discendenti
 Carlo di Borbone (1716-1788), duca di Parma e Piacenza come Carlo I (1731-1735), re di Napoli (1734-1759) come Carlo VII, re di Sicilia (1735-1759) come Carlo III e re di Spagna come Carlo III (1759-1788)
 Carlo di Borbone-Due Sicilie (1870-1949)
 Carlo di Borbone-Due Sicilie (1908-1936)
 Carlo di Borbone-Due Sicilie (1938-2015)
 Carlo di Borbone-Due Sicilie (1963-vivente)

Duchi di Borbone
 Carlo I, duca di Borbone (1401-1456)
 Carlo II, duca di Borbone 
 Carlo III, duca di Borbone e connestabile di Francia (1490-1527)

Cardinali
 Carlo di Borbone, cardinale, arcivescovo di Lione
 Carlo di Borbone-Vendôme, cardinale, arcivescovo di Rouen 
 Carlo II di Borbone-Vendôme, cardinale, coadiutore dell'arcivescovo di Rouen, amministratore apostolico della diocesi di Bayeux